Kankaanniemi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Toimi Kankaanniemi (né en 1950), homme politique finlandais
 (né en 1974), directeur commercial et chercheur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois